Le tableau suivant est un récapitulatif des différents entraîneurs des Pistons de Détroit, au fil des saisons.

L'équipe est actuellement entraînée par Dwane Casey.

Légende

Entraîneurs 
Remarque : Les statistiques sont correctes jusqu'à la fin de la saison 2021-2022.

Références 

Pistons de Détroit
Entraîneur des Pistons de Fort Wayne
Entraîneur des Pistons de Détroit